Changji Shi kan syfta på följande platser:

Kina 

 Changji Shi (härad i Kina), Xinjiang, 
 Changji (prefekturhuvudort i Kina), Xinjiang, Changji Huizu Zizhizhou, 

Robotskapade Kinaförgreningar